Йоб может озаначать:
 Йоб — заповедник в Эритрее
 Йоб, Игнят — югославский живописец
  — американский политик
  — дизайнер игр

См. также 
 YOB